Die Oracle Challenger Series – Houston 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Houston. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2019 und fand vom 10. bis 17. November 2019 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2019
Tennisturnier in Houston